Koidu ma kilka nazw miejsc:
 Koidu – miasto w Sierra Leone
 Koidu – dawna wieś w byłej gminie Lääne-Saare, dziś w Randvere (Estonia) 
 Koidu – wieś w Haapsalu linn (Estonia)
 Koidu – wieś w gminie Saue (Estonia)
 Koidu – wieś w gminie Viljandi (Estonia)

Zobacz też 
 Koidu-Ellavere – wieś w gminie Järva (Estonia)
 Koiduküla – wieś w gminie Tapa (Estonia)